Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1937 je sedmo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 13. in 15. februarjem 1937 v Chamonixu, Francija, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 Walter Amstutz: Die Ski-Weltmeisterschaften 1937. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 3, No. 11, 1937. S. 513–516.

1937
1937 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Chamonixu